GNU/Hurd, een besturingssysteem
de Hurd, de kernel van dit systeem
Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Hurd (achternaam)
Hurd (band), een Mongoolse heavy-metalgroep